Classe Artigliere nella storia della Marina Militare italiana può riferirsi a:

 Classe Artigliere – classe di cacciatorpediniere di provenienza americana, in realtà esemplari della classe Benson
 Classe Artigliere – nome alternativo al più corretto classe Soldati, gruppo di unità derivato dalle fregate della classe Lupo